Donald Cameron est un nom pouvant désigner:

Clan Cameron (Écosse)
 (1695 ou 1700-1748), chef de clan et soldat écossais
 (1769-1832), 22 chef du clan
 (1835–1905), homme politique conservateur écossais
 (1876-1951), 25 chef du clan
 (1910-2004), financier et 26 chef du clan
 (né en 1976) homme politique conservateur écossais

Hommes politiques australiens
 (1814-1890), homme politique en Tasmanie
 (1900-1974), libéral du Queensland
 (1879-1960), nationaliste du Queensland
 (1887-1967), nationaliste en Tasmanie
 (1917-1964), travailliste du Queensland
 (né en 1940), libéral du Queesnland
 (1914-1998), travailliste en Australie-Méridionale
 (1878-1962), travailliste et sénateur du Victoria
 (1851-1931), parti du libre-échange en Tasmanie

Hommes politiques canadiens
 (1869-1936), united farmers en Alberta
 (1901-1989), sénateur libéral de l'Alberta
 (ca. 1836-fl. 1882), conservateur de l'Île-du-Prince-Édouard
 (1843-1936), libéral en Ontario
Donald Niel Cameron (1917-2014), progressiste-conservateur en Colombie-Britannique
Donald William Cameron (1946-2001), premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Autres hommes politiques
J. Donald Cameron (1833-1918), républicain américain en Pennsylvanie
 (1872-1948), administrateur britannique dans le Tanganyika
 (1877-1962), maire écossais de Dunedin

Divertissement
 (1908-2002), éditeur américain
Donald Clough Cameron (1905/06-1954), écrivain américain
 (1933-2016), journaliste sportif néo-zélandais
 (1937-2020), journaliste et auteur canadien
Donald Cameron, nom de plume de l'auteur irlandais

Sportifs
 (1908-1990), joueur néo-zélandais de cricket
 (1908-1990), joueur néo-zélandais de cricket
 (1927-2003), joueur écossais de rugby
 (né en 1931), joueur australien de football australien
 (c. 1894-1952), entraîneur de chevaux américain
 (né en 1954), joueur australien de water-polo

Autres
 (1894-1972), architecte écossais
Donald Ewen Cameron (1901-1967), psychiatre américain de la CIA
 (1916-1961), marin écossais 
 (né en 1926), évêque anglican australien
Donald Cameron, pilote du Vol Air Canada 797

Voir aussi

Cameron, Donald